Statistika Maltese Premier League v sezoně 1920/21.

Přehled 
Hrálo se na 9 týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka 

Sliema Wanderers a St. George's FC byly odstraněny ze soutěže.

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1920
Fotbal v Evropě v roce 1921